Sanday steht für:

 Sanday, eine zu den schottischen Orkney gehörende Insel
 Sanday (Hebriden), eine Gezeiteninsel der Inneren Hebriden

Sanday ist der Familienname folgender Personen:

 William Sanday (1843–1920), britischer anglikanischer Theologe